Andreï Antonenko (né en 1974), musicien et compositeur russe
 Alexeï Antonenko (1911-1941), aviateur soviétique
 Irina Antonenko (née en 1991), miss Russie 2010

Patronyme ukrainien
Patronyme russe